«Счастливого Рождества» () — военная драма 2005 года французского режиссёра . В главных ролях задействованы: Диана Крюгер, Бенно Фюрман, Гийом Кане и Даниэль Брюль. Фильм основан на реальных событиях времён Первой мировой войны, вошедших в историю как Рождественское перемирие, и содержит отчётливый антивоенный посыл.

Предпремьерный показ фильма «Счастливого Рождества» состоялся 16 мая 2005 года во Франции на 58-м Каннском кинофестивале. В России фильм вышел на экраны 15 декабря 2005 года.

Сюжет 
Вечером в сочельник 1914 года на затерянном участке Западного фронта грустное празднование в окопах превращается в братание шотландских, французских и германских военных. В канун Рождества люди, воспитанные в разных культурах, объединились ради святого для всех них праздника. Оставив ружья в окопах, они вышли навстречу, чтобы пожелать друг другу Счастливого Рождества.

В ролях 
 Диана Крюгер — Анна Соренсен, сопрано Берлинской оперы (вокальные партии исполняет Натали Дессей)
 Бенно Фюрман — Николаус Шпринк, тенор Берлинской оперы (вокальные партии исполняет Роландо Вильясон)
 Гийом Кане — лейтенант Одбер, 
 Гэри Льюис — отец Палмер, шотландский священник
 Дани Бун — Поншель, ординарец Одбера
 Даниэль Брюль — лейтенант Хорстмайер, 
 Алекс Фернс — лейтенант Гордон, 
 Стивен Робертсон — Джонатан, шотландский фузилёр
 Бернар Ле Кок — генерал Одбер, отец лейтенанта Одбера
  — майор, Королевские шотландские фузилёры
 Иэн Ричардсон — англиканский епископ
  — кронпринц Вильгельм Прусский

Награды и номинации 
 2005 — приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Вальядолиде (Кристиан Карион)
 2005 — приз зрительских симпатий на кинофестивале в Лидсе (Кристиан Карион)
 2006 — номинация на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 2006 — номинация на премию BAFTA за лучший фильм не на английском языке (Кристоф Россиньон, Кристиан Карион)
 2006 — 6 номинаций на премию «Сезар»: лучший фильм (Кристиан Карион), лучший оригинальный сценарий (Кристиан Карион), лучший актер второго плана (Дани Бун), лучшая музыка (Филипп Ромби), лучшая работа художника (Жан-Мишель Симоне), лучшие костюмы (Элисон Форбс-Майлер)
 2006 — номинация на премию European Film Awards за лучший фильм по мнению зрителей (Кристиан Карион)
 2006 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
  
 «Счастливого рождества» на сайте Box Office Mojo

Военные фильмы Франции
Рождественские фильмы
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Румынии
Фильмы о Первой мировой войне
Военные фильмы Великобритании
Военные фильмы Германии
Военные фильмы Румынии
Военные фильмы Бельгии
Фильмы Франции 2005 года
Антивоенные фильмы
Фильмы Бельгии 2005 года
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы Германии 2005 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Румынии 2005 года
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Senator Film
Фильмы Nord-Ouest Productions